Myriam Roulet (14 de octubre de 1964) es una cantante francesa. Su nombre artístico es RoBERT. RoBERT, porque el hombre al que amaba le sugirió un día tomar un seudónimo que no la identificara. De niña su pasión era la danza clásica pero por una serie de circunstancias, sus sueños se vieron frustrados.

En el curso de sus cinco álbumes de ensayo, supo crear un universo no conformista, musicalmente variado (mezclando electrónico, barroco o acústico) que tomará toda su amplitud en escena (La Cigale, l'Olympia). Un universo imaginario que además, dará lugar a diversas colaboraciones a lo largo del tiempo (como los cineastas John Lvoff, Gabriel Aghion o Michel Gondry que dirigieron los clips). En 1998, la novelista belga Amélie_Nothomb, sucumbe al encanto de su universo: le escribe 6 textos de su tercer álbum (Celle qui tue, 2002) )así como una biografía novelada. (Diccionario de nombres propios, Anagrama, 2004).

Fue elegida en septiembre de 2009 por la marca Givenchy para interpretar la banda sonora original en la publicidad del perfume "Angeles y 
demonios, el secreto" difundida por todo el mundo. En marzo de 2010 se presentará ante el público del Olympia en un concierto único."

Enlaces externos 
 Robert le site (oficial)
 Myspace oficial
 Official store

Cantantes en francés
Nacidos en París